

Ismertető 

Lincoln rémálmában átéli a kivégzését. Michael lassan halad, mert csak akkor tud ásni, amikor Zakkant nincsen a cellában. Óvatosan megkérdezi cellatársát, hogy gondolt-e valaha szökésre. A válaszból kiderül, hogy egyből jelentené az őröknek, ha megtudná, mire készül Michael. Másrészt Zakkant egyre jobban érdeklődik a tetoválás iránt, és nem akar belenyugodni, hogy az ábrák nem jelentenek semmit. Abruzzi értesül a felmerült problémákról és Zakkant mielőbbi eltávolítását részesíti előnyben, akár erőszak árán is. Michael ezt azonban kezdetben kerüli. A makett készítése okán Pope-nál tett látogatása során új cellatársat kér. A börtönigazgató elutasítja a kérelmét, mivel áthelyezésre csak bántalmazás vagy nemi erőszak esetén van lehetőség, egyébként sem az ő hatásköre, hanem Bellické, akinek esze ágában sincs Zakkantat kivenni Michael mellől.

Veronica tájékoztatja Lincolnt a kinti fejleményekről, aki javasolja, hogy Veronica forduljon a Második Igazsághoz, és ott keresse meg Ben Forsikot. Mikor megkeresi őket, emberhiányra hivatkozva elutasítják. Később egy fiatal ügyvéd, Nick Savrinn felajánlja segítségét, aki úgy érzi, hogy az ügy megéri az utánajárást. Lincolnnal való beszélgetésük alapján megtudják, hogy minden bizonyíték hamis volt, a fegyverre az ujjlenyomata az előző este került rá, amikor egy férfi fegyvereket mutatott neki, és ő megfogta őket.

Sucre telefonon beszél Maricruz-szal, akinek az unokatestvére, Hector azt hazudta, hogy egy másik nő is bejár hozzá a börtönbe, így akarva elválasztani Sucrétól. Maricruz azt is elmondja, hogy a kapcsolatuk úgy nem fog működni, hogy Sucre börtönben van. Ezután már Sucre is szökni szeretne. Megbeszéli Michaellel, hogy fogadja őt is be a szökevények csapatába.

Michael az Abruzzitól és a raktárból szerzett vegyszerek elegyítésével nyert maró hatású keveréket az orvosi szoba csapja alatti csatornába engedi. Michael addig veri a fejét a cellarácsba, amíg véres nem lesz. Az őrök úgy gondolják, hogy Zakkant rátámadt, így Zakkantat azonnal áthelyezik egy másik cellába. Helyébe Sucre jön, így elkezdhetik bontani a WC mögötti falat. Végül egy kis balhé keretében sikerül lyukat ütni a falon, és ezzel továbbhaladnak a kifelé vezető úton.

Kellermanék ismét telefonálnak a rejtélyes nőnek, aki azt tanácsolja nekik, hogy intézzék el Michaelt a másik börtönbe való átszállításkor. Az átszállítási határozat megérkezik...

A szökés epizódjai